Та́йлер Дже́йден Не́йпир Э́двард Онья́нго (; 4 марта 2003, Лутон, Бедфордшир, Англия) — английский футболист. Выступает на позиции центрального полузащитника. Игрок клуба «Форест Грин Роверс».

Клубная карьера 
Тайлер Оньянго — воспитанник футбольного клуба «Эвертон», в систему которого он попал в возрасте 8 лет. В сезоне 2018/19 стал выступать за команду «Эвертона» возрастной категории до 18 лет, в сезоне 2019/20 — за команду «Эвертона» до 23 лет.

В июле 2020 года подписал первый профессиональный контракт с «Эвертоном», действие которого рассчитано до 2023 года. 24 января 2021 года Оньянго дебютировал в основном составе «Эвертона», выйдя на замену в победном матче Кубка Англии против «Шеффилд Уэнсдей» (3:0).

21 ноября 2021 года дебютировал в Премьер-лиге, выйдя на замену в матче «Эвертона» против «Манчестер Сити», который завершился поражением «ирисок» со счётом 0:3. Всего в сезоне 2021/22 принял участие в трёх матчах АПЛ.

27 июля 2022 года Оньянго подписал новый контракт с «Эвертоном» сроком до июня 2025 года и на правах аренды на сезон 2022/23 перешёл в клуб «Бертон Альбион».

Статистика выступлений

Клубная

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте «Эвертона»

Футболисты Англии
Игроки ФК «Эвертон»
Игроки ФК «Бертон Альбион»
Игроки ФК «Форест Грин Роверс»